UNA : l'Union nord-américaine, union théorique inspirée du modèle de l'Union européenne
 UNA : l'Union Nationale de l'Aide, des soins et des services aux domiciles est à la fois un mouvement social militant, un réseau et un syndicat d'employeurs.
 Una est une municipalité de l'État de Bahia, au Brésil ;
 Una est une unité de mesure discutée.
 L'UNA est un club d'aviron (Université de Nantes Aviron)
 Una est une rivière qui s'écoule en Croatie et à l'ouest de la Bosnie-Herzégovine.
 Una est un astéroïde.
 L'United Nationalist Alliance, un parti politique philippin.
 Una est un film américain réalisé par Benedict Andrews, sorti en 2016.
 Una est une municipalité de l’État de l'Himachal Pradesh en Inde.